Sergio Raimondi ist der Name folgender Personen:

* Sergio Raimondi (Schauspieler) (eigentlich Torquato Feliziani; 1923–2003), italienischer Schauspieler 
 Sergio Raimondi (Schriftsteller) (* 1968), argentinischer Schriftsteller